Matt Walsh (n. 1964) – attore e comico statunitense
Matthew Vincent Walsh detto Matt (n. 1982) – cestista statunitense

Pagine correlate 
Matthew Walsh